Мото Гран-при Валенсии было 17-й (последней) гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Это соревнование прошло с 6 по 8 ноября 2009 года на трассе Валенсии.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 

 

Валенсия